Day69 è il primo mixtape del rapper statunitense 6ix9ine, pubblicato il 23 febbraio 2018.

Tracce 

Day69: Graduation Day

Note

Collegamenti esterni